

Pessoas
John Torrey
Charles Torrey Simpson

Lolidades
Torrey (Utah)

Ou ainda:
Torreya

Desambiguação